Promamec est une société marocaine qui produit et commercialise des dispositifs médicaux, équipements et consommables pour les secteurs privé et public. Elle a été créée en 1981 par Abdelilah Lahlou.

Activité 
Promamec est une société marocaine spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux, équipements et consommables pour les secteurs privé et public.

Historique 
En 2006, Naoufal Lahlou succède à son père en tant que directeur général de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise procède à une augmentation de capital de 10,5 Millions de DH afin de renforcer la capacité de production de l’unité de tissage, l’unité d’assemblage et la ligne de conditionnement.

En 2016, Promamec réalise un chiffre d’affaires de 350 millions de DH (10% à l’export).

En 2017, en partenariat avec Baxter, l’entreprise annonce le projet de construction d’une usine de fabrication des équipements d’hémodialyse. Le projet vise à alimenter le marché local, Africain et du Moyen Orient.

Début 2018, le capital-investisseur tunisien AfricInvest prend une participation de 34,57% dans le capital de l’entreprise.

En février 2020, la société scelle un partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

Du 9 au 21 septembre 2020, Promamec organise sa première université d’été virtuelle.

Partenariats 
Promamec dispose d’un large écosystème de partenaires internationaux couvrant les principales spécialités médicales et chirurgicales :

Baxter

Johnson & Johnson 

3M

Hologic

Edwards LifeSciences

Alcon 

Cordis 

Dornier MedTech

Coloplast

Teleflex 

Schimadzu

Neusoft

Distinctions 
3ème meilleur employeur au Maroc en 2012

Prix international du changement

3ème meilleur employeur au Maroc en 2018

Notes et références 

Entreprise ayant son siège au Maroc